Power of the dragonflame is het vijfde studioalbum van Rhapsody, uitgebracht in 2002.

Inhoud 
 In Tenebris
 Knightrider of Doom
 Power of the Dragonflame
 The March of the Swordmaster
 When Demons Awake
 Agony Is My Name
 Lamento Eroico
 Steelgods of the Last Apocalypse
 The Pride of the Tyrant
 Gargoyles, Angels of Darkness

Muziekalbum van Rhapsody